Spranz steht für:

 Spranz (Zernien), ein Ortsteil der Gemeinde Zernien in Niedersachsen

Spranz ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Spranz (1920–2007), deutscher Offizier und Ethnologe